ESWE (als phonetische Abkürzung von SW, Stadtwerke Wiesbaden) steht für:
 ESWE Verkehrsgesellschaft
 ESWE Versorgungs AG

ESWE